Носко́ () — українське прізвище. Засвідчене в описах руських земель 16 століття, а також у Реєстрі Війська Запорозького 1649 року.

Відомі носії 
 Носко Григорій Михайлович (1910–1980) — український радянський футболіст.
 Носко Микола Олексійович (1953) — український вчений в галузі педагогіки.
 Носко Павло Леонідович (1960) — український вчений в галузі машинознавства.
 Носко Петро Васильович (1885–1976) — український радянський живописець.

Джерела

Українські прізвища